ISO 3166-2:UG is een ISO-standaard met betrekking tot de zogenaamde geocodes. Het is een subset van de ISO 3166-2 tabel, die specifiek betrekking heeft op Oeganda. 

De gegevens werden tot op 26 november 2018 geüpdatet op het ISO Online Browsing Platform (OBP). Hier worden 4 geografische regio’s - geographical region (en) / région géographique (fr) – , 127 districten - district (en) / district (fr) – en 1 stad - city (en) / ville (fr) - gedefinieerd.

Volgens de eerste set, ISO 3166-1, staat UG voor Oeganda (Uganda), het tweede gedeelte bestaat uit één letter (voor de geografische regio's) of is een driecijferig nummer (voor de districten).
|}

Codes

Zie ook 
 Bestuurlijke indeling van Oeganda
 .ug

2:UG